

Кондінське — селище міського типу, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Кондінське — село, Шатровський район, Курганська область